Marty Gordon Howe, kanadsko-ameriški hokejist, * 18. februar 1954, Detroit, Michigan, ZDA.

Howe je kariero začel v klubu Toronto Marlboros v ligi OHA leta 1972. V sezoni 1973/74 je prestopil k Houston Aerosom v ligi WHA, kjer je zaigral skupaj z očetom Gordiejem in bratom Markom. V letih 1974 in 1975 je s klubom osvojil naslov prvaka lige WHA. Leta 1974 je bil kot 51. izbran na NHL naboru s strani kluba Montreal Canadiens, za katerega pa ni nikoli zaigral. V ligi NHL je prvič zaigral v sezoni 1979/80 s Hartford Whalersi, za katere je igral pet sezon, eno sezono pa za Boston Bruinse. Skupno je v ligi NHL odigral 197 	tekem rednega dela, na katerih je dosegel dva gola in 29 podaj, ter petnajst tekem končnice, na katerih je dosegel en gol in dve podaji.

Za kanadsko reprezentanco je nastopil v seriji Summit Series 1974, v kateri je sovjetska reprezentanca premagala kanadsko s 4:1 v zmagah.

Statistika kariere 

|-
| Toronto Marlboros
| OHA
| 71/72
| 
| 56
| 7
| 21
| 28
| 
| 122
| 
| 10
| 1
| 8
| 9
| 
| 38
|-
| Toronto Marlboros
| OHA
| 72/73
| 
| 38
| 11
| 17
| 28
| 
| 81
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Houston Aeros
| WHA
| 73/74
| 
| 73
| 4
| 20
| 24
| 
| 90
| 
| 14
| 1
| 5
| 6
| 
| 31
|-
| Kanada
| Summit Series
| 74
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Houston Aeros
| WHA
| 74/75
| 
| 75
| 13
| 21
| 34
| 
| 89
| 
| 11
| 0
| 2
| 2
| 
| 11
|-
| Houston Aeros
| WHA
| 75/76
| 
| 80
| 14
| 23
| 37
| 
| 81
| 
| 16
| 4
| 4
| 8
| 
| 12
|-
| Houston Aeros
| WHA
| 76/77
| 
| 80
| 17
| 28
| 45
| 
| 103
| 
| 11
| 3
| 1
| 4
| 
| 10
|-
| New England Whalers
| WHA
| 77/78
| 
| 75
| 10
| 10
| 20
| 
| 66
| 
| 14
| 1
| 1
| 2
| 
| 13
|-
| New England Whalers
| WHA
| 78/79
| 
| 66
| 9
| 15
| 24
| 
| 31
| 
| 9
| 0
| 1
| 1
| 
| 8
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 79/80
| 
| 6
| 0
| 1
| 1
| 
| 4
| 
| 3
| 1
| 1
| 2
| 
| 0
|-
| Springfield Indians
| AHL
| 79/80
| 
| 31
| 8
| 5
| 13
| 
| 12
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 80/81
| 
| 12
| 0
| 1
| 1
| 
| 25
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Binghamton Whalers
| AHL
| 80/81
| 
| 37
| 4
| 10
| 14
| 
| 34
| 
| 6
| 0
| 2
| 2
| 
| 6
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 81/82
| 
| 13
| 0
| 4
| 4
| 
| 2
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Binghamton Whalers
| AHL
| 81/82
| 
| 61
| 8
| 38
| 46
| 
| 42
| 
| 15
| 0
| 8
| 8
| 
| 4
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 82/83
| 
| 78
| 1
| 11
| 12
| 
| 24
| 
| 12
| 0
| 1
| 1
| 
| 9
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 83/84
| 
| 69
| 0
| 11
| 11
| 
| 34
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 84/85
| 
| 19
| 1
| 1
| 2
| 
| 10
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Binghamton Whalers
| AHL
| 84/85
| 
| 44
| 7
| 12
| 19
| 
| 22
| 
| 8
| 3
| 2
| 5
| 
| 6
|-
| Flint Bulldogs
| ColHL
| 92/93
| 
| 3
| 0
| 1
| 1
| 
| 4
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |920
| bgcolor="#7FFF00" |114
| bgcolor="#7FFF00" |250
| bgcolor="#7FFF00" |364
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |888
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |129
| bgcolor="#7FFF00" |14
| bgcolor="#7FFF00" |36
| bgcolor="#7FFF00" |50
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |148
|}

Zunanje povezave
 
 

Živeči ljudje
Ameriški hokejski branilci
Kanadski hokejski branilci
Kanadski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Montreal Canadiens)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1974
Hokejisti Toronto Marlboros
Hokejisti Houston Aeros
Hokejisti New England Whalers
Hokejisti Hartford Whalers
Hokejisti Springfield Indians
Hokejisti Binghamton Whalers
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti Flint Bulldogs